Prince of Persia es una popular serie de videojuegos creada por Jordan Mechner.

"Prince of Persia" también puede hacer referencia a:

Videojuegos 
Prince of Persia, primer videojuego de la serie, publicado en 1989.
Prince of Persia 2: The Shadow and the Flame, videojuego de 1993.
Prince of Persia 3D, videojuego de 1999.
Prince of Persia: Las Arenas del Tiempo, videojuego de 2003.
Prince of Persia: El Alma del Guerrero, videojuego de 2004.
Prince of Persia: Las Dos Coronas, videojuego de 2005.
Battles of Prince of Persia, videojuego para Nintendo DS de 2005.
Prince of Persia, videojuego de 2008.
Prince of Persia: The Fallen King, videojuego para Nintendo DS de 2008.
Prince of Persia: Las Arenas Olvidadas, videojuego de 2010.

Películas
Prince of Persia: The Sands of Time, película de 2010 inspirada en el videojuego Prince of Persia: Las Arenas del Tiempo.